Château Beau-Séjour Bécot, domaine vinicole
 Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse), domaine vinicole